een geslacht van vogels, zie Platylophus (vogel)
 een plantengeslacht, zie Platylophus (plant)